Джо Ке́лли (, 13 марта 1913, Дублин — 28 ноября 1993, Нестон) — ирландский автогонщик, пилот Формулы-1.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Частная заявка
! Alta GP
! Alta  1,5 L4С
! 

!

|-
!
! Частная заявка
! Alta GP
! Alta  1,5 L4С
! 

|}

Ссылки 
 

Автогонщики Ирландии
Пилоты Формулы-1 из Ирландии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alta
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков